Чемпионат мира по танковому биатлону 2016 года проходил с 30 июля по 13 августа на полигоне «Алабино». В состязаниях участвовали команды из 17 стран: Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Монголия, Никарагуа, Россия, Сербия, Таджикистан. Команда Зимбабве на танках Т-72Б3 участвовала впервые, также как и команды Ирана и Азербайджана. Команда Белоруссии вернулась на чемпионат мира после годичного отсутствия, и теперь они наряду с китайцами участвовали на своих танках (белорусы — на танках Т-72, прошедших глубокую модернизацию и китайцы на TYPE 96B). Изменились правила прохождения препятствий: за обход любого препятствия и за каждый промах на рубеже назначается штрафной круг. Эстафеты также претерпели изменения: теперь каждый экипаж проходит четыре круга, количество огневых рубежей стало девять (вместо шести). В соревнованиях победила Россия, Китай на втором месте, Казахстан — на третьем.

Судейская бригада чемпионата 
  Марколино Тейшейра (Ангола, Старший лейтенант)
  Лерник Бабаян (Армения, Подполковник)
  Андрей Некрошевич (Белоруссия, Генерал-майор)
  Ирвин Сотийо Пенотт (Венесуэла, Подполковник)
  Кумар Пати Пракаш (Индия, Подполковник)
  Мадани Вали (Иран, Генерал)
  Одил Турсункулов (Казахстан, Полковник)
  Сяо Гоцзюнь (Китай, Полковник)
  Махаммед Аленгауи (Кувейт, Майор)
  Мурат Матраимов (Киргизия, Подполковник)
  Цэрэнчимэд Жамсран (Монголия, Полковник)
  Эмилио Муньос (Никарагуа, Майор)
  Руслан Цымбалюк (Россия)
  Саша Тодоров (Сербия, Подполковник)
  Насимджон Шарипов (Таджикистан, Полковник)

Участники

Команды, участвовавшие в предыдущем чемпионате мира

Возвращение

Дебют

Результаты конкурса

Результаты этапа «Индивидуальная гонка» конкурса «Танковый биатлон 2016»

Командный зачет этапа «Индивидуальная гонка» конкурса «Танковый биатлон 2016»

Результаты полуфинальных заездов этапа «Эстафета» конкурса Танковый биатлон 2016" 
Варианты прохождения эстафеты по дорожкам:

 По красной дорожке: стрельба из спаренного пулемета, скоростной круг, фланговая стрельба по танкам, стрельба из зенитного пулемета по вертолету и противотанковому орудию;
 По синей дорожке: фланговая стрельба по танкам, стрельба из зенитного пулемета по вертолету и противотанковому орудию, стрельба из спаренного пулемета, скоростной круг;
 По зелёной дорожке: скоростной круг, фланговая стрельба по танкам, стрельба из зенитного пулемета по вертолету и противотанковому орудию, стрельба из спаренного пулемета;
 По жёлтой дорожке: стрельба из зенитного пулемета по вертолету и противотанковому орудию, стрельба из спаренного пулемета, скоростной круг, фланговая стрельба по танкам.

Судейская бригада первого полуфинала (Ангола, Армения, Киргизия, КНР): Саша Тодоров (Сербия) (зеленая дорожка), Цэрэнчимэд Жамсран (Монголия) (синия дорожка), Руслан Цымбалюк (Россия) (желтая дорожка), Кумар Пати Пракаш (Индия) (красная дорожка)

Судейская бригада третьего полуфинала (Азербайджан, Сербия, Россия, Индия): Одил Турсункулов (Сербия) (зеленая дорожка), Мадани Вали (Иран) (синия дорожка), Сяо Гоцзюнь (Китай) (желтая дорожка), Андрей Некрошевич (Белоруссия) (красная дорожка)

Главный судья: Евгений Поплавский (Россия, Генерал-майор)

Результаты финального заезда этапа «Эстафета» конкурса Танковый биатлон 2016" 
Варианты прохождения эстафеты по дорожкам:

 По красной дорожке: стрельба из спаренного пулемета, скоростной круг, фланговая стрельба по танкам, стрельба из зенитного пулемета по вертолету и противотанковому орудию;
 По синей дорожке: фланговая стрельба по танкам, стрельба из зенитного пулемета по вертолету и противотанковому орудию, стрельба из спаренного пулемета, скоростной круг;
 По зелёной дорожке: скоростной круг, фланговая стрельба по танкам, стрельба из зенитного пулемета по вертолету и противотанковому орудию, стрельба из спаренного пулемета;
 По жёлтой дорожке: стрельба из зенитного пулемета по вертолету и противотанковому орудию, стрельба из спаренного пулемета, скоростной круг, фланговая стрельба по танкам.

Командный зачет

Примечания

Ссылки 
 Видеовыпуски Танкового биатлона 2016 на сайте телеканала Россия-1

Чемпионаты мира по танковому биатлону
Чемпионаты мира в России
Июль 2016 года
Август 2016 года
Чемпионаты мира в 2016 году